Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oakland du 15 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Larisa Savchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Sport en Californie en 1988
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en février 1988